Ро́уз (; ) — антропоним английского происхождения.

Фамилия

А 
 Роуз, Ава (род. 1986) — американская порноактриса.
 Роуз, Адам (род. 1979) — южноафриканский рестлер.
 Роуз, Алан (1951—1986) — британский альпинист.
 Роуз, Алекс (род. 1991) — американский и самоанский легкоатлет.
 Роуз, Аника Нони (род. 1972) — американская актриса и певица.
 Роуз, Ариана (род. 1985) — американская и российская певица.

Б 
 Роуз, Барбара (1936—2020) — американский историк искусства и художественный критик.
 Роуз, Боб (род. 1964) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Г 
 Роуз, Габриэль (род. 1954) — канадская актриса.
 Роуз, Ги (1867—1925) — американский художник.

Д 
 Роуз, Деррик (род. 1988) — американский баскетболист.
 Роуз, Джастин (род. 1980) — британский гольфист.
 Роуз, Джейлен (род. 1973) — американский баскетболист.
 Роуз, Джером — американский пианист.
 Роуз, Джессика Ли (род. 1987) — американская актриса.
 Роуз, Джозеф Нельсон (1862—1928) — американский ботаник.
 Роуз, Джон (1411—1492) — средневековый английский хронист и антикварий.
 
 Роуз, Дэвид (1923—1969) — гайанский государственный деятель.
 Роуз, Дэнни (род. 1990) — английский футболист.

И 
 Роуз, Ирвин (1926—2015) — американский биолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.

К 
 Роуз, Клэр (род. 1987) — британская велогонщица.
 Роуз, Кристин (род. 1951) — американская актриса.
 Роуз, Кристина (род. 1984) — американская порноактриса.

Л 
 Роуз, Леонард (1918—1984) — американский виолончелист.
 Роуз, Лиз (род. 1968) — американская поэтесса, кантри-музыкант.

М 
 Роуз, Малик (род. 1974) — американский баскетболист, дважды чемпион НБА.
 Роуз, Маррей (1939—2012) — австралийский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион.
 Роуз, Мервин (1930—2017) — австралийский теннисист и тренер, член Международного зала теннисной славы.
 
 Роуз, Морган (род. 1968) — американский рок-музыкант, барабанщик и продюсер.
 Роуз, Морис (1899—1945) — американский генерал, национальный герой США.
 Роуз, Мэнди (род. 1991) — американская женщина-рестлер.

Р 
 Роуз, Ральф (1885—1913) — американский легкоатлет.
 Роуз, Реджинальд (1920—2002) — американский прозаик, драматург и сценарист.

С 
 Роуз, Селена (род. 1990) — американская порноактриса.
 Роуз, Сесилия (род. 1963) — американская экономистка.
 Роуз, Стивен (род. 1938) — британский биолог.
 Роуз, Стэнли (1895—1986) — президент ФИФА (1961—1974).

Т 
 Роуз, Тим (1940—2002) — американский и английский певец и автор песен.
 Роуз, Уильям (1914—1987) — американский киносценарист.

Ф 
 Роуз, Фелисса (род. 1969) — американская актриса и продюсер.
 Роуз, Фред (1898—1954) — американский композитор и музыкальный издатель.

Х 
 Роуз, Хелен (1904—1985) — американская художница по костюмам.
 Роуз, Хью (1801—1885) — британский колониальный администратор, фельдмаршал.

Ч 
 Роуз, Чарли (род. 1942) — американский телеведущий и журналист.
 Роуз, Чарльз — американский перетягиватель каната.

Э 
 Роуз, Элизабет — австралийский диджей, продюсер и автор-исполнитель.
 Роуз, Энди (род. 1990) — английский футболист.
 Роуз Эксл (род. 1962) — американский музыкант, фронтмен группы «Guns N’ Roses».

Ю 
 Роуз, Юджин Дэнис (в монашестве Серафим; 1934—1982) — священник РПЦЗ, иеромонах, духовный писатель.

Имя 

 Роуз Бирн — австралийская актриса.
 Роза Люксембург — немецкая революционерка, одна из наиболее влиятельных деятелей европейского коммунистического движения.
 Роуз Макгоуэн — американская актриса.
 Роуз Макконнелл — американская общественная деятельница.
 Роуз Нэдлер — персонаж американского телесериала «Остаться в живых».
 Роза Паркс — инициатор движения за права чернокожих граждан США.
 Роуз Хобарт — американская актриса.

Прочее 
 Роуз Креативные Стратегии — рекламное агентство.

См. также